Bulthaup ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bulthaup (1904–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Gerd Bulthaup (1944–2019), deutscher Unternehmer
 Martin Bulthaup gründete 1949 die „Martin Bulthaup Möbelfabrik“ in Bodenkirchen bei Landshut, siehe Bulthaup (Unternehmen)
 Peter Bulthaup (1934–2004), deutscher Philosoph und Chemiker
 Sabine Bulthaup (* 1962), deutsche Radiomoderatorin, Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin

Bulthaup bezeichnet:
 Bulthaup (Unternehmen), deutscher Küchenmöbelhersteller

Siehe auch:
 Bulthaupt